Краснянська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі у XIX — першій чверті XX століття:

 Краснянська волость — Аккерманського повіту Бессарабської губернії;
 Краснянська волость — Новохоперського повіту Воронезької губернії;
 Краснянська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
 Краснянська волость — Ямпільського повіту Подільської губернії;
 Краснянська волость — Конотопського повіту Чернігівської губернії.